Hendrix (Oklahoma), een plaats in de amerikaanse staat Oklahoma
Hendrix (film), een Amerikaanse film uit 2000 
Hendrix UTD, een particulier veevoederconcern, onderdeel van het beursgenoteerde Nutreco Holding N.V.
Hendrix Genetics, een internationaal fokkerijbedrijf, gevestigd te Boxmeer in Villa "de Körver" 
Jimi Hendrix, een Amerikaanse gitarist, zanger en songschrijver
Jorrit Hendrix, een Nederlands voetballer
Nona Hendryx, een Amerikaanse zangeres

Zie ook 
 Hendriks